Ubukata ist der Familienname folgender Personen:

 Tow Ubukata (* 1977), japanischer Schriftsteller und Drehbuchautor
 Shinichi Ubukata, japanischer Gitarrist der Band Ellegarden